Aleksandr Bublik era il detentore del titolo ma è stato eliminato al primo turno da Grégoire Barrère.

In finale Jannik Sinner ha battuto Maxime Cressy con il punteggio di 7-6(3), 6-3.

Teste di serie 

  Holger Rune (semifinale)
  Jannik Sinner (Campione)
  Borna Ćorić (quarti di finale)
  Roberto Bautista Agut (secondo turno)

<li>  Alejandro Davidovich Fokina (secondo turno) <li>
<li>  Aleksandr Bublik (primo turno) <li>
<li>  Emil Ruusuvuori (secondo turno) <li>
<li>  Benjamin Bonzi (primo turno) <li>

Wildcard 

  Arthur Fils (semifinale)
  Ugo Humbert (primo turno, ritirato)

  Luca Van Assche (primo turno)

Qualificati 

  Clément Chidekh (primo turno)
  Antoine Bellier (primo turno)

  Luca Nardi (primo turno) 
  Geoffrey Blancaneaux (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Note

Collegamenti esterni 
 

Open Sud de France 2023